Cache ( für [Zwischen-]Lager) steht für:
 Cache, eine Speichermethode in der IT
 Browser-Cache, eine Vorgehensweise moderner Webbrowser zur Reduktion von Zugriffszeiten
 eine Kurzform von Geocache
 Cache (Illinois), ein Ort in Illinois
 Cache (Oklahoma), ein Ort in Oklahoma
 Cache Heights, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Cache Creek Archeological District, in Lower Lake, Kalifornien, ID-Nr. 95001130
 Cache River Bridge, in Walnut Ridge, Arkansas, ID-Nr. 90000523

Caché ( für Versteck) steht für:
 Caché (Film), einen Film von Michael Haneke (2005)
 InterSystems Caché, ein hierarchisches Datenbanksystem

Personen:
 Joseph Caché (1770–1841), österreichischer Sänger, Schauspieler und Schriftsteller

Siehe auch:

 Cache County, einen Bezirk im US-Bundesstaat Utah
 Cache Mountain
 Cache Township, mehrere Gemeinden in den USA
 Grande Cache, eine Stadt in Kanada
 Tête Jaune Cache, eine Siedlung in Kanada
 Cash
 Kasch
 Käsch